Avram Iancu – avvocato romeno, uno dei capi della Rivoluzione della Transilvania del 1848-1849
 Avram Iancu – comune del distretto di Alba
 Avram Iancu – comune del distretto di Bihor